(1893-1945), écrivain allemand	
 Karl Plattner (1919-1986), peintre italien	
  (1800-1858), chimiste allemand, ingénieur, métallurgiste et professeur d'université